Termenul „Petersberg” se poate referi la:

Toponime din Germania
Petersberg (Hessen)
Petersberg (Pfalz)
Petersberg (Saalekreis)
Petersberg (Saale-Holzland-Kreis)

Toponime din Romania
Sânpetru, Brașov

Vezi și 
 Peters (dezambiguizare)